UFC on ESPN: Блейдс vs. Волков (англ. UFC on ESPN: Blaydes vs. Volkov, также известно как UFC on ESPN 11 или UFC Vegas 3) — турнир по смешанным единоборствам организации Ultimate Fighting Championship, прошедший 20 июня 2020 года в спортивном комплексе "UFC APEX" в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Кёртис Блейдс победил Александра Волкова единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Изначально турнир планировалось провести на арене "SaskTel Centre" в городе Саскатун, Канада. Однако, 9 апреля президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что, начиная с оригинального UFC 249, все будущие события будут отложены на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Событие ознаменовало бы второй визит промушена в Саскатун после UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira в августе 2015 года. 21 мая UFC объявил об отмене мероприятия в Канаде.

После переноса турнира на территорию США организацией было официально объявлено, что заглавным событием турнира будет бой в тяжелом весе между Кёртисом Блейдсом и бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе Александром Волковым.

Изменения карда 
Ожидалось, что на турнире Джо Солецки встретится с Остином Хаббардом в лёгком весе. Однако, Солецки был исключен из боя по неизвестным причинам 13 июня. Его заменил новичок Макс Рохскопф.

На турнире в лёгком весе должны были встретиться Мэтт Фревола и Фрэнк Камачо. Тем не менее, Фревола был отстранен от боя в течение недели, предшествовавшей событию после того, как его товарищ по команде и корнерман Билли Карантильо дал положительный результат на COVID-19. Несмотря на два отрицательных теста, Фревола был снят с турнира в знак предосторожности. Новичок промоушена Джастин Дейнс согласился быть заменой на коротком уведомлении.

Во время взвешивания Камачо весил 158 фунтов, что на два фунта больше лимита для боя в лёгком весе, равного 156 фунтов. Он будет оштрафован на 20% своего гонорара и его бой с Джастином Джейнсом должен пройти в промежуточном весе.

Участники турнира

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Фрэнк Камачо не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

* Первоначальный результат - победа Биррио техническим нокаутом во 2-м раунде (удары руками). Результат отменён из-за положительного теста на запрещённые вещества (остарин) у Баррио.

Комментарии

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джош Эммет vs. Шэйн Бургос
 Выступление вечера: Джим Миллер и Джастин Джейнс

Гонорары бойцов 
В общей сложности зарплаты всех участников турнира (без учёта бонусов и спонсорских выплат) составили 1 655 000 долларов.  Общая сумма бонусов — $200 000, спонсорских выплат — $178 500.  Общая раскрытая сумма выплат бойцам по итогам турнира составила 2 033 500 долларов.

Последствия турнира 
23 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Благой Иванов (#15) покинул Топ-15 тяжёлого веса

 Никко Монтаньо (#15) покинула Топ-15 женского легчайшего веса

См. также 

 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN